święta:
 Zaduszki (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych) – obchód liturgiczny poświęcony zmarłym
 Dziady – przedchrześcijański obrzęd zaduszny
 Radonica – najstarsze święto Słowian
 Hallowen – zwyczaj związany z maskaradą
 Dzień Zmarłych (Día de Muertos) – najstarsze religijno-etniczne święto meksykańskie
 koncerty:
 Zaduszki Jazzowe – cykl koncertów jazzowych
 Zaduszki Jazzowe (Bydgoszcz) – cykliczne koncerty jazzowe
 filmy:
 Zaduszki (film) – polski film psychologiczny
 Halloween (seria) – seria horrorów (slasherów) filmowych=
 miejscowości:
 Zaduszniki (województwo podkarpackie) – wieś w Polsce
 Zaduszniki (województwo kujawsko-pomorskie) – wieś w Polsce